En Suisse, le nom d'Entlebuch peut se référer à :

 la commune du canton de Lucerne
 le district du même canton
 la vallée entre les cantons de Berne et Lucerne
 la région, située dans cette vallée et classé comme réserve de biosphère par l'UNESCO.

Toponymie